Ке́два — название рек в России:

 Кедва (приток Выми) — протекает в Республике Коми.
Касьян-Кедва — левая составляющая Кедвы.
 Рысь-Кедва — правая составляющая Кедвы.
 Кедва (приток Ижмы) — протекает в Республике Коми.
Белая Кедва — правая составляющая Кедвы.
 Чёрная Кедва — левая составляющая Кедвы.